80-я брига́да - название нескольких воинских формирований:
 80-я отдельная мотострелковая бригада — российская мотострелковая бригада (арктическая); 
 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада — украинская аэромобильная бригада;
 80-я бригада (Великобритания) — бригада в составе британской армии в Первой мировой войне;
 80-я танковая Краснознамённая бригада — танковая бригада РККА;
 80-я морская стрелковая бригада — бригада морской пехоты ВМФ СССР.